Mitrione ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel A. Mitrione (1920–1970), Chief of Police von Richmond Indiana von Sicherheitsberater von USAID
 Matt Mitrione (* 1978), US-amerikanischer Footballspieler